639 км, 639-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 639 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Код 070094
  639 км (платформа ЮВЖД)  — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога на линии Тамбов — Ртищево. Код 607414